Преступности. НЕТ () — інтернет-видання в Миколаєві українською та російською мовами. Щоденно сторінки видання читають більше 50 тисяч відвідувачів, переважно з Миколаївської області.

Історія 
Засноване в травні 2008 року. З 2012 року працює під брендом всеукраїнського інформаційного агентства «Українська медіа група».. Головний редактор — Анатолій Чубаченко.

Тематика 
Будучи інформаційно-аналітичним виданням, онлайн-видання розміщує на своїх сторінках матеріали різноманітної тематики: загальноукраїнські новини, місцеві миколаївські та одеські новини, актуальні проблемні матеріали, блоги, аналітичні статті. Періодично видання проводить онлайн-конференції з політиками та керівниками місцевого значення.

Примітки

Посилання 
 Головна сторінка «Преступности. НЕТ»
 Канал видання на Youtube

Газети Миколаєва
Інтернет-видання України російською
Інтернет-ЗМІ України
Інтернет-журналістика
2008 у Миколаєві
Засновані в Україні 2008